
Termin -{ACCA}- ima više značenja.

 -{GPR3}-, GPCR
 Acetil -{CoA}- karboksilaza, enzim

Скраћенице